Управление технологии и логистики Генерального штаба Армии обороны Израиля () — одно из структурных формирований Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Управление технологии и логистики отвечает за технологическое и материально-техническое обеспечение армии, строительство и обеспечение оборудованием военных лагерей и баз, транспортировку солдат и техники, инфраструктуру военных частей, здравоохранение и питание солдат, техническое обслуживание и администрирование автопарка.

В настоящее время управление технологии и логистики возглавляет генерал-майор (алуф) Мишель Янко.

Главы управления

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 IDF Technological Directorate commissions NIS 100m SAP ERP system. www.globes.co.il — May 20, 2004 

Управления Генерального штаба Армии обороны Израиля